San Fausto di Antiochia, martire ad Antiochia in data imprecisata insieme a San Timoteo, celebrato l'8 settembre;
 San Fausto di Milano († 190), martire a Milano, celebrato il 7 agosto;
 San Fausto martire († 250), martirizzato in croce, celebrato il 16 luglio;
 San Fausto di Alessandria († 257), martire in Alessandria d'Egitto con i santi Caio, Dionigi, Pietro e Paolo ed altri, celebrato il 3 ottobre;
 San Fausto di Roma (III secolo), martire in Roma insieme a san Buono, san Mauro ed altri compagni di fede, sotto l'impero di Valeriano, celebrato il 1º agosto;
 San Fausto (IV secolo), martire sotto Diocleziano, celebrato il 19 novembre;
 San Fausto di Cordova († 304), martire a Cordova con san Gennaro e san Marziale, celebrato il 13 ottobre;
San Fausto egiziano († 311) martire in Egitto con i santi Ammonio, Didio, Esichio, Filea Pacomio, Teodoro ed altri, celebrato il 26 novembre;
 San Fausto abate (VI secolo), abate benedettino, celebrato il 15 febbraio;
 San Fausto di Riez († 490), monaco e poi vescovo di Riez dal 462, celebrato il 28 settembre;
San Fausto di Siracusa († 607), abate del monastero di Santa Lucia a Siracusa, celebrato il 6 settembre.

Bibliografia 
Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3